Сливино — название населённых пунктов:

Россия 
 Сливино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Сливино — село в Николаевском районе Николаевской области.